Partit Democràtic del Kurdistan-Xoybun és una organització política kurda de Turquia, clandestina, considerada d'esquerres. Derivaria del Partit Democràtic del Kurdistan-Bakur i va agafar el prestigiós nom de Xoybun (Khoyboun) que vol dir "per a nosaltres mateixos" i de fet es tradueix per "independència", nom que va portar el primer grup polític kurd. La bandera és verda amb el sol al centre i el nom en lletres vermelles.

Nota

Enllaços externs 
Lloc web

Moviments polítics kurds